Мазатепек има више значења:

 Мазатепек (Зитлала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мазатепек (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мазатепек, Естасион (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мазатепек (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Мазатепек (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Мазатепек (Мазатепек, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Мазатепек (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мазатепек (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мазатепек (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику